Горшечное — железнодорожная станция двухпутной электрифицированной линии Елец — Валуйки (часть магистрали «Москва — Донбасс»), соединена с остановочным пунктом 586 км в южном направлении и остановочным пунктом 571 км в северном направлении этой же линии, расположена в пгт Горшечное Горшеченского района Курской области. Станция относится к Белгородскому региону Юго-Восточной железной дороги.

Пригородное сообщение 
Пригородное сообщение осуществляется по направлениям:

Касторная — Старый Оскол

Грузовая работа 
Станция открыта для грузовой работы.

См. также 
Железнодорожный транспорт в Курской области

Примечания 

Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции, открытые в 1897 году
Станции Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Курской области